Чемпіонат Німеччини з футболу 2002—2003 — 40-ий сезон німецької Бундесліги. Чемпіонський титул здобула Баварія.

Команди-учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Кайзерслаутерн взяв участь у Кубку УЄФА 2003—2004 як фіналіст Кубку Німеччини 2002—2003.

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Бундеслігf 2002/03 на rsssf 

2002—2003
Німеччина
Німеччина
2002 у німецькому спорті
2003 у німецькому спорті